18-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 18 по 22 мая 2007 года в китайской столице Пекине.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт World Taekwondo Federation

Май 2007 года
Тхэквондо
2007
Международные спортивные соревнования в Пекине
Чемпионаты мира в Китае